Geografia:
 Brownville (Maine), localitat estatunidenca de Maine
 Brownville (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Brownville (Nova Jersey), localitat estatunidenca de Nova Jersey
 Brownville (Nova York), localitat estatunidenca de Nova York